Эта² Южной Гидры () — звезда, которая находится в созвездии Южная Гидра на расстоянии около 219 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
η² Южной Гидры представляет собой жёлтый гигант, по массе и диаметру превосходящий Солнце в 1,9 и 10 раз соответственно. Возраст звезды оценивается в 8,7—9,3 миллиардов лет.

Планетная система 
В 2005 году группой астрономов было объявлено об открытии планеты-гиганта Эта² Южной Гидры b в системе. Её масса составляет 6,54 масс Юпитера, и она обращается на расстоянии 1,93 а. е. от родительской звезды. Год на планете длится приблизительно 711 суток.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Южной Гидры

Ссылки 
 η² Гидры в энциклопедии экстрасолнечных планет 
 η² Гидры на сайте Планетные системы 

Планетные системы
Объекты Байера